Mistrzostwa Europy w Podnoszeniu Ciężarów 1980 – 59. edycja mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów, która odbyła się między 26 kwietnia a 4 maja 1980 r. w stolicy Jugosławii – Belgradzie. Startowali tylko mężczyźni w dziesięciu kategoriach wagowych.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 Rezultaty zawodów na sport24.ee

Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów
1980 w sporcie
Zawody sportowe w Belgradzie